Ula (Muğla), ville de Turquie
 Ula (Pöide), village d'Estonie
 Ula (arme), un casse-tête de guerre fidjien

 United Launch Alliance, entreprise américaine qui fabrique et met en œuvre les lanceurs spatiaux Atlas V, Delta II et Delta IV.

Homonymie de toponyme